KFPW-FM, een radiostation (94,5 FM) in Barling, Arkansas, Verenigde Staten
 KFPW (AM), een radiostation (1230 AM) in Fort Smith, Arkansas, Verenigde Staten